Tomasini o Tomassini o Tommasini puede estar referido a:

Personas 
 Alejandro Tomasini (1952-), filósofo mexicano.
 Gabriel Tomassini (1985-), futbolista argentino.
 Roberto Tomasini (1929-2015), ingeniero argentino.
 Simone Tomassini (1974-), cantor italiano.
 Vincenzo Tommasini (1878-1950), compositor italiano.